Яковлевич — фамилия. Известные носители.

 Яковлевич, Милица (1887—1952) — сербская писательница, драматург и журналистка.
 Симеон (Яковлевич) (род. 1926) — в миру Радивой Яковлевич, архиерей Православной Церкви Чешских земель и Словакии.
 Яковлевич, Стеван (1890—1962) — сербский биолог, ректор Белградского университета, член Сербской академии наук и искусств, писатель.